Пазенко — українське прізвище.

 Пазенко Анатолій Федорович (1934) — український актор, Народний артист України.
 Пазенко Єгор Станіславович (1972) — російський актор театру і кіно.
 Пазенко Станіслав Федорович (1945) — український актор театру і кіно, Заслужений діяч мистецтв України.
 Пазенко Яків Опанасович (1918) — радянський партійний і державний діяч Казахської РСР.

Українські прізвища
Прізвища на -енко